Mance (Frankrijk), gemeente in Frankrijk
Manče, plaats in Slovenië
Een andere benaming voor de druif Fer Servadou

Als naam 
Charlie Mance, een Australisch soldaat
Dragan Mance, een Joegoslavisch voetballer
Jeanne Mance, een van de oprichters van Montreal
Jonathan Mance, een Brits jurist
Junior Mance, een Amerikaanse jazzpianist en componist
Euclides Andre Mance, een Braziliaans filosoof